Горно Трапе е село в Северна България. Намира се в община Троян, област Ловеч.

Външни препратки 
 Туристически обекти в Горно Трапе

Села в област Ловеч
Населени места в община Троян